

Люлин () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Перник.
 Люлин () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Стралджа.